Cayo Antistio Veto puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Antistio Veto (cónsul 30 a. C.), quien fue cónsul el año 30 a. C.
 Cayo Antistio Veto (cónsul 6 a. C.), quien fue cónsul el año 6 a. C.
 Cayo Antistio Veto (cónsul 23), quien fue cónsul el año 23.
 Cayo Antistio Veto (cónsul 50), quien fue cónsul el año 50.
 Cayo Antistio Veto (cónsul 96), quien fue cónsul el año 96.
 Cayo Antistio Veto (pretor), quien fue pretor el año 70 a. C.